Vigreux ist der Familienname folgender Personen: 

 Corinne Goddijn-Vigreux (* 1964), französische Unternehmerin, Managerin und Co-Gründerin von TomTom
 Henri Narcisse Vigreux (1869–1951), französischer Glasbläser

Vigreux ist die Bezeichnung für:

 Vigreux-Kolonne, Laborgerät zur fraktionierenden Destillationen, erfunden von Henri Vigreux

Siehe auch:

 Vigneux
 Vireux